Osoby o tym nazwisku:
 Faustin Moureaux – francuski skoczek narciarski
 Philippe Moureaux – belgijski francuskojęzyczny polityk oraz historyk